Ельница — топоним:

Населённые пункты 
Белоруссия 
 Ельница — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Ельница — деревня в Минском районе Минской области.
 Ельница — деревня в Мядельском районе Минской области.

Польша
 Ельница — деревня в Бяльском повяте Люблинского воеводства.

Река в России 
 Ельница — протекает в Свердловской области, приток Пышмы.